Семь секу́нд — название нескольких художественных произведений. Может означать:
 «Семь секунд» () — американо-румынско-швейцаро-британский боевик 2005 года.
 «Семь секунд» () — американский криминальный драматический мини-сериал 2018 года по мотивам российского фильма «Майор».

См. также 
 7 Seconds